Maillé eller Maille kan syfta på:

 Maille (varumärke) – ett varumärke för fransk senap från Unilever

Geografi
 Maillé, Indre-et-Loire
 Maillé, Vendée
 Maillé, Vienne